Алексей Шмаков:
 Шмаков, Алексей Егорович (1933—2021) — советский скульптор-монументалист.
 Шмаков, Алексей Михайлович (род. 1980) — российский футболист.
 Шмаков, Алексей Семёнович (1852—1916) — русский журналист и присяжный поверенный.